Давка в Сеуле — катастрофа в столице Южной Кореи в ходе празднования Хэллоуина в ночь с 29 на 30 октября 2022 года. Одна из самых крупных по количеству жертв в Южной Корее, наряду с обрушением торгового центра Сампун в 1995 году, в результате которого погибли 502 человека, и крушением парома «Севоль» в 2014 году, количество жертв на котором составило более 300.

Предшествующие события 

Район Итхэвон, расположенный в центре Сеула, является популярным местом для встреч и свиданий, здесь расположены ночные клубы и бары. 29 октября на празднование Хэллоуина здесь собралось около 100 000 человек, что являлось самым большим скоплением людей в этом районе с начала пандемии COVID-19. Настолько большое количество собравшихся обусловлено тем, что это было первое мероприятие после пандемии, не требующее ношения масок. До начала давки у полиции были проблемы с контролем толпы. Один из посетителей сказал, что на улице находилось «по крайней мере в 10 раз больше людей, чем обычно».

Ход событий 
Давка началась в 22:15 по местному времени в узком переулке возле второго выхода со станции «Итхэвон» и отеля «Hamilton». Местные СМИ заявили, что люди столпились у клуба из-за слухов о присутствии там знаменитости, либо о раздаче там леденцов с наркотиками, что позже было опровергнуто официальными источниками. 

Переулок, в котором произошла давка, идёт под уклоном вверх, его ширина составляет всего 4 метра. Столпившись в нём, люди начали толкаться, стоявшие на вершине переулка падали на тех, кто был внизу. Представители экстренных служб сообщили, что получили 81 звонок от людей, испытывающих трудности с дыханием. Люди были так плотно сжаты и сцеплены друг с другом, что сотрудники службы экстренного реагирования не могли оказать им какую-либо помощь.

На фотографиях и видео, распространённых в социальных сетях, видно, что некоторые участники фестиваля, одетые в костюмы, пытались реанимировать раненых.

Погибшие и пострадавшие 

Официальные СМИ Сеула заявили, что погибло не менее 156 человек, большинство которых были молодыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе граждане России, Китая, Ирана, Японии, Казахстана, Узбекистана, Норвегии, Вьетнама и Австралии. По меньшей мере 102 человека получили ранения, 23 из которых находятся в тяжёлом состоянии. Во время давки погиб Ли Джихан — певец, который участвовал в телешоу Produce 101.

Последствия 
Президент Республики Корея объявил национальный траур до 5 ноября. Все мероприятия, связанные с Хэллоуином, по всей стране были отменены.

Примечания 

События 29 октября
Октябрь 2022 года
Катастрофы в Республике Корея
Давки
История Сеула
2022 год в Республике Корея